Mednilla peut désigner :
 Medinilla : une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Medinilla : un genre de plantes de la famille des Melastomataceae.

Homonymie de toponyme